Tanga
1595 Tanga
Cyphosperma tanga

Localidades
Tanga (Tanzânia)

Veja também
Tangão
Rupia da Índia Portuguesa

Desambiguação
Desambiguações de topônimos